Copa América, () är en fotbollsturnering för landslag som spelas i Sydamerika under styrning av Conmebol vart fjärde år, med ett års förskjutning gentemot världsmästerskapet. Turneringen, som fram till 1975 års upplaga kallades sydamerikanska mästerskapet i fotboll (), spelades första gången 1916, vilket gör den till världens äldsta kontinentala mästerskap i fotboll.

Sedan 1993 spelas mästerskapet med 12 deltagande landslag, varav två landslag är inbjudna från Centralamerika, Nordamerika eller Västindien (Concacaf). Japans landslag var fram till 2019 det enda icke-amerikanska landslaget som har spelat i Copa América (1999 i Paraguay). Copa América har dominerats av Argentina, Uruguay och Brasilien.

Historik 

Mästerskapen spelas med sydamerikanska och två inbjudna landslag från övriga Amerika. Copa América är det äldsta av alla kontinentala mästerskap och har spelats sedan 1916. Två lag från Nordamerika har bjudits som utfyllnadslag in sedan 1993. 1999 deltog Japan som utfyllnadslag, fastän Japan inte har något med Amerika att göra. Copa América har dominerats av Argentina, Uruguay och Brasilien.

Sedan 1993 spelas Copa América med minst 12 lag. Det har varierat hur ofta och med hur många lag Copa América har spelats. Sedan 2007 spelas Copa América fjärde år, året efter ett fotbolls-VM. 2016 firades 100-årsjubileet för mästerskapet, man namngav då turneringen Copa América Centenario. Formatet ändrades återigen 2020 för att spelas vart fjärde år.

Resultat genom åren

Sydamerikanska mästerskapet

Copa América

Vinnare

Deltagande och slutplacering

Sydamerikanska mästerskapet
Siffrorna i tabellerna avser lagets slutposition enligt poängtabellen.

Copa América

Poängtabell 
Tabellen visar respektive lags poäng och målskillnad. Matcher där poängsystemet gav två poäng vid vinst räknas om till det moderna poängsystemet med tre poäng vid vinst, och en poäng vid oavgjort.

Se även
 Statistik över Copa América

Externa länkar 
 The Copa América Archive